Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1994 in Moskau. An der Olympiade nahmen 124 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich eine zweite Mannschaft des Gastgeberlandes. Erstmals startete eine internationale Auswahl als Vertretung des Internationalen Blinden-Schachbundes IBCA. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

2. Bosnien und Herzegowina

3. Russland B

4. England

5. Bulgarien 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft Bulgariens kampflos gegen das auch im weiteren Verlauf nicht eingetroffene Team von Uganda. Das 4:0 ist in allen Bilanzen berücksichtigt, die Spieler ab Brett 3
erhalten einen kampflosen Sieg.

6. Niederlande

7. USA

8. Ungarn

9. Ukraine

10. Georgien

11. China

12. Weißrussland

13. Armenien

14. Israel

15. Jugoslawien

16. Deutschland

17. Estland

18. Spanien

19. Lettland

20. Kuba

21. Philippinen

22. Island

23. Usbekistan

24. Litauen

25. Rumänien

26. Kroatien

27. Polen

28. Dänemark

29. Tschechien

30. Slowakei

31. Schweiz

32. Indonesien

33. Argentinien

34. Frankreich

35. Kirgisistan

36. Aserbaidschan

37. Slowenien

38. Peru

39. Mexiko

40. Turkmenistan 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos 4:0 gegen Honduras. Das Ergebnis ist in den Mannschaftsbilanzen eingerechnet, in den Einzelbilanzen der Spieler jedoch nicht.

41. Moldawien

42. Australien

43. Griechenland

44. Kasachstan

45. Mazedonien

46. Belgien

47. Norwegen

48. Vietnam

49. Türkei

50. Portugal

51. Finnland

52. Färöer

53. Italien

54. Schottland

55. Indien

56. Irland

57. Tunesien

58. Südafrika

59. Österreich

60. Albanien

61. Chile

62. Brasilien

63. Luxemburg

64. Vereinigte Arabische Emirate

65. Kanada

66. Bangladesch

67. Tadschikistan

68. Marokko

69. Ägypten

70. Algerien

71. Mongolei

72. Ecuador

73. Dominikanische Republik

74. Neuseeland

75. Nigeria

76. Wales

77. Singapur

78. Uruguay

79. Kolumbien

80. IBCA

81. Costa Rica 

Zur ersten Runde waren nur zwei Spieler Costa Ricas anwesend, so dass die Bilanzen von González Acosta und Maynard je eine kampflose Niederlage enthalten.

82. Iran

83. Simbabwe

84. Hongkong

85. Andorra

86. Irak

87. Japan

88. Thailand

89. Jemen

90. Paraguay 

Der an Brett 2 gemeldete Spieler Francisco Santacruz kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

91. Liechtenstein

92. Nicaragua

93. Angola

94. Guatemala

95. Libanon

96. Malaysia

97. El Salvador

98. Venezuela 

Zu den beiden letzten Runden war nur noch der Spieler Juan Röhl anwesend. Die drei übrigen Partien wurden kampflos abgegeben, was in den Einzelbilanzen auch enthalten ist.

99. Bermuda

100. Jordanien

101. Barbados

102. Honduras 

Honduras nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Die kampflose Niederlage in Runde 1 gegen Turkmenistan ist in der Mannschaftsbilanz eingerechnet, jedoch keinem Spieler zugeordnet.

103. Niederländische Antillen

104. Puerto Rico

105. Katar 

Der zweite Ersatzspieler Mohamed Ibrahim wurde im Verlauf der Olympiade nicht eingesetzt.

106. Sudan

107. Malta

108. Haiti

109. Sambia 

Sambia nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Die Ergebnisse verstehen sich also aus 13 Runden.

110. Zypern

111. Botswana

112. Fidschi

113. Mauritius

114. Macau

115. San Marino

116. Britische Jungferninseln

117. Palästina 

Die Mannschaft vertrat den Palästinensischen Schachverband.

118. Monaco

119. Bahrain

120. Panama

121. Namibia

122. Guernsey / Jersey

123. Seychellen

124. Amerikanische Jungferninseln

Quellen 
 Schacholympiade 1994 bei olimpbase.org

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1994
Schach 1994
Schach (Russland)
Sport (Moskau)